Hájíček je české příjmení. Je to zdrobnělina slova Hájič, Hájčík, což býval polní hlídač.

Známí nositelé 
 Jaroslav Hájíček – československý voják 
 Jiří Hájíček – český spisovatel
 Viliam Hájíček – československý politik
 Tomáš Hajíček – český zpěvák

Podobné příjmení 
 Hájek (příjmení)

Česká příjmení